Get Awkward est le deuxième et dernier album du groupe punk américain Be Your Own Pet sorti en 2008.

Listes de pistes

 "Super Soaked" – 2:34
 "Black Hole" – 2:25
 "Heart Throb" – 2:12
 "Becky" – 3:00
 "The Kelly Affair" – 2:32
 "Twisted Nerve" – 3:03
 "Blow Yr Mind" – 0:44
 "Bummer Time" – 1:59
 "Bitches Leave" – 2:25
 "You're a Waste" – 2:38
 "Food Fight!" – 1:05
 "Zombie Graveyard Party!" – 2:03
 "What's Your Damage?" – 2:19
 "Creepy Crawl" – 2:51
 "The Beast Within" – 3:54

Album musical sorti en 2008